Натавачи има више значења:

 Натавачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Натавачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Натавачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Натавачи (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику